Die Taeq Squashcolombia PSA Open 2016 fanden vom 16. bis 20. Februar 2016 in Cartagena, Kolumbien statt. Das Squashturnier der Herren, das erstmals stattfand, war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 100.

Im Finale der beiden topgesetzten Spieler setzte sich der Weltranglistenerste Mohamed Elshorbagy gegen Omar Mosaad mit 11:9, 7:11, 11:3 und 11:9. Es war Elshorbagys 19. Titel auf der PSA World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Andrés Herrera einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 115.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

 
PSA World Tour 2015/16
Sportveranstaltung in Kolumbien
Sport (Cartagena, Kolumbien)